Desa Sekarwangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sekarwangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,74, long 107,99), Jawa Barat, 
 Desa Sekarwangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 106,79), Jawa Barat, 
 Desa Sekarwangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,22, long 107,33), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar